Escargot de Bourgogne ou gros blanc ou encore escargot de Champagne, appellations d'origine populaire données en France à l'escargot Helix pomatia.
 Escargots de Bourgogne ou escargots à la bourguignonne, désignations données à un plat originellement élaboré avec des escargots de Bourgogne ou gros blancs sauvages.